Jméno a příjmení Jan Homola má více nositelů:

 Jan Homola (* 1976) – český zpěvák a kytarista, bratr Matěje
 Jan Homola (1959) – český fotbalista
 Jan Homola (kněz) (1931–2000) – český katolický kněz, doktor, salesián a exulant